

Vini
 Recioto di Gambellara, vino DOCG bianco la cui produzione è consentita nella provincia di Vicenza;
 Recioto della Valpolicella, vino DOC rosso la cui produzione è consentita nella provincia di Verona;
 Recioto di Soave, vino DOCG bianco la cui produzione è consentita nella provincia di Verona.

Sport
 Gran Premio Palio del Recioto, competizione ciclistica del circuito UCI Europe Tour.